Михаи́л Алексе́евич Протопо́пов: Протопопов, Михаил Алексеевич (1848—1915) — русский литературный критик и публицист-народник.
 Протопопов, Михаил Алексеевич (род. 1944) — протоиерей Русской православной церкви заграницей, духовник движения "За веру и Отечество".